Герайбейли — фамилия.

Известные носители 
 Герайбейли, Агасадых Ага Али оглы (1897 — 1988) — азербайджанский актёр.
 Герайбейли, Герай Чингиз оглы (род. 1967) — врач-психиатр, ректор Азербайджанского медицинского университета.